Adéu!, fórmula per acomiadar-se (vegeu adeu al Viccionari)
 Audiovisuals
Adeu, una cançó del cantautor belga Pierre Rapsat
Adéu, Espanya?, documental sobre les possibilitats de secessió de les nacions sense estat
 Història
 Adeu de Macedònia, poeta grec
 Adeu de Mitilene, poeta grec